Жеребьи — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на берегу реки Верша (приток Синей), в 29 км к югу от города Остров и в 8 км к югу от волостного центра, деревни Крюки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)